Tilakiopsis är ett släkte av svampar. Tilakiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tilakiopsis